

Codici 
 YE – codice ISO 3166-1 alpha-2 dello Yemen
 YE – codice ISO 3166-2:AZ di Yevlak (Azerbaigian)

Geografia 
 Yé – città della Provincia di Nayala (Burkina Faso)
 Ye – antica città della Cina corrispondente all'attuale Fuzhou
 Ye – città della Birmania (Myanmar)

Persone 
Ye (1977) - rapper americano conosciuto con il suo nome di battesimo Kanye West
Lou Ye (1965) – regista e sceneggiatore cinese
Ye Chong (1969) – ex schermidore cinese
Ye Jianying (1897-1986) – politico e generale cinese
Ye Jiangchuan (1960) – scacchista cinese
Ye Li (1981) – cestista cinese
Ye Quanzhi (1989) – astronomo cinese
Ye Rongguang (1963) – scacchista cinese
Ye Shengtao (1894-1988) – scrittore cinese
Ye Shiwen (1996) – nuotatrice cinese
Ye Ting (1896-1946) – generale cinese
Ye Weichao (1989) – calciatore cinese
Ye Xiaogang (1955) – compositore cinese

Altro 
 YE – targa automobilistica di Atene (Grecia)
 Ye – album di Kanye West del 2018
 .ye – dominio di primo livello dello Yemen
 Ye – pronome personale inglese

Pagine correlate 
 Yéyé

Altri progetti